Rammingen :
 Rammingen, une commune d'Allemagne dans le Bade-Wurtemberg
 Rammingen, une commune d'Allemagne en Bavière